Željko Bebek – wokalista
 Bebek (Stambuł) – dzielnica Stambułu